Mauritia peut désigner :
 Mauritia, un genre de palmier ;
 Mauritia, un genre de gastéropode de la famille des Cypraeidae ;
 (745) Mauritia, un astéroïde ;
 Mauritia, un microcontinent.